Петият сезон на щатския ситком „Приятели“, създаден от Дейвид Крейн и Марта Кауфман, премиерата се състои по NBC на 24 септември 1998 г. „Приятели“ е продуциран от Bright/Kauffman/Crane Productions съвместно с Warner Bros. Television. Сезонът съдържа 24 епизода и завършва излъчването на 20 май 1999 г.

Отзиви 
Collider класира сезона на 2-ро място в класацията си за десетте сезона на „Приятели“ и цитира The One Where Everybody Finds Out като най-добрия си епизод.

DigitalSpy го класира на четвърто място в класацията си за десетте сезона на „Приятели“ и избра The One Where Everybody Finds Out, The One with the Cop и The One with the Ball като най-добрите си епизоди.

Мари Клер го класира на 1-во място в класацията си за десетте сезона и избра The One Where Everybody Finds Out, The One with All the Kissing и The One in Vegas: Part 2.

ScreenRant също го класира на първо място в класацията си за всички сезони.

BuzzFeed го класира на 6-о място в класацията си и избра The One with All Thanksgiving като най-добрия си епизод.

WordPress и Listverse го класират на 3-то място в класациите си.

Актьорски състав

Главен състав

Поддържащ състав

Гост звезди

Епизоди

Източници 

Приятели
Сезони на сериали